Detroit ist Ortsname von:

 Detroit (Michigan), US-amerikanische Großstadt an der Grenze zu Kanada
 Detroit (Alabama)
 Detroit (Illinois)
 Detroit (Kansas)
 Detroit (Maine)
 Detroit (Oregon)
 Detroit (Tennessee)
 Detroit (Texas)
 Detroit Beach (Michigan)
 Detroit Harbor (Wisconsin)
 Detroit Lakes (Minnesota)

Personen:
 Florent Détroit, französischer Paläoanthropologe
 Marcella Detroit (* 1952), amerikanische Sängerin und Songschreiberin
 Karl Detroit (1827–1878), als Mehmet Ali Pascha bekannt gewordener türkischer Generalstabschef preußisch-hugenottischer Abstammung.

Fahrzeughersteller und -marken:
 Detroit Accessories, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1953)
 Detroit Air Cooled Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1922–1923)
 Detroit Auto Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1904–1907)
 Detroit Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1899–1901)
 Detroit Chassis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1915–1917)
 Detroit Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1914)
 Detroit-Dearborn Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1919–1910)
 Detroit Electric Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1939)
 Detroit Motor Chassis Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912)
 Detroit Motor Wagon Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1912)
 Detroit Steam Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Trask-Detroit (1922–1923)
 Detroit Taxicab & Transfer Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914–1915)
 E. R. Thomas-Detroit Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1906–1908)
 Wheeler Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Detroit (1904)
 Detroit Comércio e Indústria, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Schiffe:
 USS Detroit (LCS-7), ein Littoral Combat Ship der United States Navy

Sonstiges:
 Detroit (2003), deutscher Film von Carsten Ludwig und Jan-Christoph Glaser
 Detroit (2017), amerikanischer Spielfilm von Kathryn Bigelow
 Detroit River
 Detroit Techno, eine Strömung in der elektronischen Musik
 Detroit-Plateau, Hochebene im Grahamland, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Detroit and Mackinac Railroad:Saginaw River Bridge, in Essexville, Michigan, ID-Nr. 80004800
 Detroit and Windsor Vehicular Tunnel, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 80004790
 Detroit Avenue Bridge, in Rocky River--Lakewood, Ohio, ID-Nr. 73001428
 Detroit Club, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 04001577
 Detroit Cornice and Slate Company Building, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 74001000
 Detroit Dry Dock Company Dry Dock-Engine Works Complex, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 83004859
 Detroit Edison Company Willis Avenue Station, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 97001097
 Detroit Financial District, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 09001067
 Detroit Finnish Co-operative Summer Camp, in Wixom, Michigan, ID-Nr. 06000723
 Detroit Lakes Carnegie Library, in Detroit Lakes, Minnesota, ID-Nr. 76001045
 Detroit Lakes City Park, in Detroit Lakes, Minnesota, ID-Nr. 08000466
 Detroit Masonic Temple, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 80001920
 Detroit Naval Armory, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 94000662
 Detroit Observatory, in Ann Arbor, Michigan, ID-Nr. 73000960
 Detroit River Light Station, in Rockwood, Michigan, ID-Nr. 83000886
 Detroit River Railroad Tunnel, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 80004792
 Detroit Towers, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 85003604
 Detroit Zoological Park, in Huntington Woods/Royal Oak, Michigan, ID-Nr. 90001226
 Detroit-Bay City Railroad Company Columbiaville Depot, in Columbiaville, Michigan, ID-Nr. 84001785
 Detroit-Columbia Central Office Building, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 97001098
 Detroit-Leland Hotel, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 05000718
 Detroit-Superior High Level Bridge, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 74001437
 Detroit-Warren Building, in Lakewood, Ohio, ID-Nr. 86001055

Siehe auch:
 Le Détroit
 Detroit Township
 Détroit, ein französisches Musikprojekt von Bertrand Cantat